Als neurale Muskelatrophie werden bezeichnet:

 die Dejerine-Sottas-Krankheit (hypertrophische Form)
 der Morbus Charcot-Marie-Tooth (atrophische Form)